Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „62”:

Wojska Polskiego
 62 Bydgoski Pułk Piechoty (1919–1939)
 62 Pułk Piechoty (1945-1956)

Austro-węgierski
 Węgierski Pułk Piechoty Nr 62 (1798-1918)

Niemiecki
 62 Pułk Piechoty (3 Górnośląski) – stacjonował w Koźlu i Raciborzu; sformowany 5 maja 1860; przydział w 1914: VI Korpus

Rosyjski
 62 Suzdalski Pułk Piechoty (1700–1918)

Francuski
 62 Pułk Piechoty (franc. 62e régiment d'infanterie) 1667–1940